

Sigle 
 Television Corporation of Japan – precedente denominazione di Eiken, studio di animazione giapponese
 The Comics Journal – rivista di fumetti statunitense

Codici 
 TCJ – codice vettore ICAO di Transportes Charter do Brasil
 tcj – codice ISO 639-3 della lingua tceqli